Пала́сио () — испаноязычная фамилия.

Персоналии 
 Паласио, Ана (род. 1948) — испанский политик, первая женщина-министр иностранных дел Испании (2002—2004).
 Паласио, Карлос (1911—1997) — испанский композитор
 Паласио, Лойола (1950—2006) — испанский политик. Младшая сестра Аны Паласио.
 Паласио, Мигель Хайрович (род. 1984) — российско-колумбийский историк, публицист, журналист.
 Паласио, Милт (род. 1978) — американский баскетболист, атакующий защитник.
 Паласио, Пабло (1906—1947) — эквадорский писатель.
 Паласио, Ракель (род. 1963) — публикующаяся под инициалами Р. Х. Паласио () — американская писательница и графический дизайнер.
 Паласио, Родриго (род. 1982) — аргентинский футболист, нападающий сборной Аргентины.

Составные фамилии 
 Андуэса Паласио, Раймундо (1846—1900) — венесуэльский военный, политик, юрист, президент Венесуэлы (1890—1892), член Либеральной партии.
 Паласио Атард, Висенте (1920—2013) — испанский историк.
 Паласио Вальдес, Армандо (1853—1938) — испанский писатель и литературный критик, один из крупнейших представителей реализма в испанской литературе во второй половине XIX века.
 Паласио Гонсалес, Альфредо (род. 1939) — президент Эквадора
 Ракель Паласио, полное имя Ракель Харамийо Паласио — американская писательница для подростков
 Рива Паласио, Висенте (1832—1896) — мексиканский писатель, юрист, политический деятель, один из организаторов сопротивления во время Франко-мексиканской войны, историк.

Топонимы 
 Гомес-Паласио — город в Мексике, входит в штат Дуранго.
 Рива-Паласио — муниципалитет в Мексике, входит в штат Чиуауа.
 Сан-Висенте-дель-Паласио — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Прочее 
 Паласио Бароло — офисное здание, расположенное на проспекте Авенида де Майо в районе Монсеррат в городе Буэнос-Айресе (Аргентина). 
 Паласио де Депортес де ла Комунидад де Мадрид — многоцелевая крытая спортивная арена, расположенная в Мадриде (Испания). 
 Паласио Мунисипаль де Депортес Сан-Пабло — крытая мультиспортивная арена, расположенная в городе Севилья (Испания).
 Паласио Мунисипаль де Депортес де Гранада — крытая спортивная арена, расположенная в городе Гранада (Испания). 
 Паласио Сальво — здание в центре Монтевидео, Уругвай, одна из главных достопримечательностей города.